Chlidonophoridae är en familj av armfotingar. Chlidonophoridae ingår i ordningen Terebratulida, klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chlidonophoridae 28 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Chlidonophoridae